— японская сэйю, актриса и певица. Как сэйю, сотрудничает с фирмой Aoni Production, как певица — с фирмой Lantis. Выпускница Amusement Media academy.

Биография 
Учась в начальной школе, она была членом кружка софтбола, в старшей — посещала несколько кружков, в том числе и театральный. Как она рассказывала в интервью, в школьные годы ей нравилось аниме HUNTER×HUNTER, и сэйю она захотела стать под впечатлением от актёрской игры сэйю из этого аниме, Дзюнко Такэути и Канако Мицухаси, в частности, благодаря радиопередачам с их участием. Окончив школу, Ито поступила в «Amusement Media Academy», которую окончила в 2007 году.

В аниме она дебютировала в 2006 году, уже в 2007-м получив свою первую главную роль (Аму Хинамори) в аниме «Характеры-хранители». За последующие несколько лет она сыграла ведущие роли ещё в ряде аниме, в частности, Taishō yakyū musume, Queen’s Blade, To Aru Kagaku no Railgun, Sora no Manimani. Однако её деятельность не ограничивается озвучиванием ролей в аниме и связанных с ними играх и радиопередачах. В 2009 году она сыграла в телесериале , снялась в качестве модели в журнале . Выступает также в качестве певицы (у неё сопрано). Ещё учась в «Amusement Media», она участвовала в сэйю-юнитах «Коэтти», а затем «Риратитти», а в 2009 году дебютировала и в качестве солистки.

Её хобби является фотография. Она любит делать снимки неба т. н. простейшим фотоаппаратом; часто публикует фотографии неба или облаков в своём блоге.
Не сильна с техникой. Не любит насекомых, снег, тёмные места, страшные истории.

Из других сэйю ей чаще всего приходилось играть с Аки Тоёсаки (в частности, в аниме «Характеры-хранители», To Aru Kagaku no Railgun, To Love-Ru, Hanasaku Iroha).

На проходившей 6 марта 2010 года церемонии вручения премии Seiyu Awards Ито (на пару с той же Тоёсаки Аки) получила премию «Лучшая начинающая актриса года».

Озвученные роли 
Ведущие роли выделены жирным шрифтом

Аниме 
2006
 Bakegyamon — девочка-победительница

2007
 Shugo Chara! — Аму Хинамори

2008
 Oden-kun — Сиратаки-химэ
 Gin Tama — девочка A
 GeGeGe no Kitaro — девочка, женщина и др. 
 Kemeko Deluxe! — Риммири, подруга Тамако и др.
 Shugo Chara! — Аму Хинамори, Дайя
 Tetsuwan birdie DECODE — Нацуми Хаямия
 Hatara Kids Maihamu Gumi — Куми
 Sands of Destruction — девочка

2009
 Kin’iro no Corda ~Secondo Passo~ — ученица
 Queen’s Blade — Айри
 Guin Saga — Люсия
 GeGeGe no Kitaro — Таёко
 Shugo Chara! — Аму Хинамори, Дайя
 Sora no mamimani — Михоси Акэно
 Tetsuwan birdie DECODE2 — Нацуми Хаямия
 Taishou yakyuu musume — Коумэ Судзикава
 To Aru Kagaku no Railgun — Руйко Сатэн
 Negibouzu no asatarou — молодая женщина
 Battle Spirits — Руфия
 One Piece — женщина-рыцарь и др. 

2010
 Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi — Ринго Акаи
 Mayoi Neko Overrun! — Фумино Сэридзава
 Asobi ni Iku yo! — Элис
 Shinryaku! Ika Musume — Санаэ Нагацуки
 Kami nomi zo Shiru Sekai — Эльси
 Kyou, Koi o Hajimemasu (OVA) — Цубаки Хибино
 Motto To Love-Ru — Нана Астар Дэвилюк
 Toaru Majutsu no Index II — Руйко Сатэн

2011
 Last Exile: Fam, the Silver Wing — Сара Августа
 Shinryaku!? Ika Musume — Санаэ Нагацуки
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai — Сэна Касивадзаки
 Hanasaku Iroha — Охана Мацумаэ
 Nekogami Yaoyorozu — Аманэ
 Pretty Rhythm Aurora Dream — Крис Канамэ; Кансаки Соната в детстве
 Ro-Kyu-Bu! — Аой Огияма
 Sacred Seven — Вакана Ито
 Softenni — Асуна Харукадзэ
 The World God Only Knows II — Эльси
 The World God Only Knows OVA: 4 Girls and an Idol — Эльси

2012
 Mobile Suit Gundam AGE — Лу Анон
 Hyouka — Sweets Study Group Girl A
 Sword Art Online — MHCP001 — Юи
 Pretty Rhythm: Dear My Future — Хиэ Ин; Крис Канамэ
 Shining Hearts: Shiawase no Pan — Эмиль
 Shinryaku!! Ika Musume — Санаэ Нагацуки
 The Ambition of Nobuna Oda — Ода Нобуна
 The World God Only Knows OVA: Tenri Arc — Эльси
 To Love-Ru Darkness — Нана Астар Дэвилюк
 Ojarumaru — The Peach Flower

2013
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next — Сэна Касивадзаки
 The World God Only Knows III — Эльси
 Ro-Kyu-Bu! SS — Аой Огияма
 To Aru Kagaku no Railgun SS — Руйко Сатэн
 Toaru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki — Руйко Сатэн
 Hanasaku Iroha: Home Sweet Home — Охана Мацумаэ

Игры 
 Legend of Heroes: Ao no Kiseki — Кампанелла
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai Portable — Сэна Касивадзаки
 Dynasty Warriors 7 — Ванг Юанджи
  — , Shipka 
 Hyperdimension Neptunia — Рэд
 Photo Kano — Харука Ниими
 Shining Hearts — Неллис, Эмиль и Эйри
 Rune Factory Oceans — Елена
 Tales of the World: Radiant Mythology 2 — Канонно Эархарт
 Tales of the World: Radiant Mythology 3 — Канонно Эархарт
 To Aru Kagaku no Railgun — Руйко Сатэн
 Toaru Majutsu to Kagaku no Ensemble — Руйко Сатэн
 Tokyo Babel — Сорами Кугуцу
 Fragile Dreams: Farewell of The Ruins — Девушка и Слуга 2
 Sword Art Online: Infinity Moment — Юй

Примечания

Ссылки 
 Профиль актрисы на сайте Aoni Production
 Блог Ито Канаэ

Певцы и певицы Японии
Музыканты по алфавиту
Актрисы озвучивания Японии